Зафе́р ( — победа) — турецкое мужское имя или фамилия.

Известные носители имени 
 Зафер Озгюлтекын (род. 1975) — турецкий футболист.
 Зафер Шакар (род. 1985) — турецкий футболист.

Известные носители фамилии 
 Зафер, Нуреттин (1920?—1992?) — турецкий борец.
 Зафер, Хайдар (1921?—1994) — турецкий борец и тренер.

Примечания